А́пракос ( — не-делающий, не-дельный, праздничный) — разновидность Евангелия или Апостола, иначе именуемая «Недельным Евангелием (Апостолом)» или «Богослужебным Евангелием (Апостолом)», в которой текст организован не в каноническом порядке, установленном на Лаодикийском соборе, а календарно, согласно с недельными церковными чтениями, начиная с Пасхальной недели. Апракосами являются многие древнейшие славянские евангельские рукописи: Саввина книга, Остромирово евангелие, Архангельское евангелие и другие.

В современной практике ни Русской православной церкви, ни старообрядческих церквей апракосы не употребляются. Как в богослужебном Евангелии, так и в Апостоле тексты следуют в каноническом порядке.

В новейшей литературе иногда противопоставляются православные и католические варианты подобных книг; при этом название «евангелие-апракос» сохраняется за текстами православной традиции, а католические книги именуют евангелиариями или евангелистариями (для евангельских текстов) и лекционариями (для сборников всех библейских чтений).

Порядок чтений 
В целом порядок чтений в евангелиях-апракосах соответствует порядку чтений греческой православной церкви (см. ссылку), за редкими исключениями.

Примерно порядок чтений можно изложить следующим образом:
 от Пасхи до Пятидесятницы преимущественно Евангелие от Иоанна;
 от Пятидесятницы до Новолетия преимущественно Евангелие от Матфея;
 от Новолетия до Великого поста преимущественно Евангелие от Луки;
 в Великий пост — различные евангелисты;
 в конце апракоса идут чтения на «фиксированные» праздники, то есть не связанные с датой Пасхи.

От Пасхи до Пятидесятницы 
В православном богослужении воскресный день, называемый неделей () — первый день недели, отделяемый от остальных дней — объединяемых в седмицу. В таблице номер недели указан рисмкими цифрами, а номер седмицы дня — арабскими.

От Пятидесятницы до новолетия

От новолетия до Великого поста

В Великий пост

На непереходящие праздники 
Чтения на непереходящие (неподвижные) праздники (то есть которые выпадают на одни и те же числа календаря), называются также «месяцеслов» и значительно различаются в разных рукописях евангелий-апракосов. Единственное, что имеется общего — это то, что месяцеслов в рукописях апракосов всегда следует после недельных чтений и им завершается рукопись.

См. также 
 Евангелистарий
 Список апракосов

Ссылки 
 
англ. Порядок чтений в греческой православной церкви

Христианские богослужебные книги